Miejscowości w USA:
 Chesterville – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
 Chesterville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
Gminy w USA:
 Chesterville (ang. Chesterville Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Franklin